hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) w USA, w stanie Karolina Południowa